Lanciere était le nom d'un destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Lanciere (1907), un destroyer de classe Soldato lancé en 1907 et mis au rebut en 1923.
 Lanciere (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938, coulé dans une tempête le 23 mars 1942.